

Botanica 
 Mais (Zea mays) – pianta erbacea annuale della famiglia delle Gramineae

Musica 
Mais – album di Marisa Monte del 1991
Mais – video di Marisa Monte del 1992

Altro 
Mais – tonalità di giallo

Pagine correlate 
Mays